7th Heaven (1927), een stomme film met Janet Gaynor
 Seventh Heaven (1937), een remake van bovengenoemde film met James Stewart
 Le septième ciel, een Franse film
 7th Heaven, een Amerikaanse televisieserie
 Seventh Heaven (musicus), een Brits musicus
 Seventh heaven (Anthony Phillips en Andrew Skeet), een album van Anthony Phillips en Andrew Skeet
 Seventh Heaven (Buck-Tick), een album van Buck-Tick
 Seventh Heaven (Kalafina), een album van Kalafina
 Seventh Heaven (L'Arc-en-Ciel), een lied van L'Arc-en-Ciel
 7th Heaven (band), een Amerikaanse rockband.